Липинки — населённые пункты.

Белоруссия 
 Липинки — деревня в Брестском районе, Брестская область, Белоруссия.

Германия 
 Липинки — серболужицкое наименование деревни Лайпген, коммуна Мюка, район Гёрлиц, федеральная земля Саксония, Германия

Польша 
 Липинки — деревня в Бяльском повяте, Люблинское воеводство, Польша.
 Липинки — гмина в Горлицком повяте, Малопольское воеводство, Польша.
 Липинки-Лужицке — гмина в Жарском повяте, Любушское воеводство, Польша.